Il nome Silver Wing è stato utilizzato dalla casa motociclistica Honda per diversi modelli di motocicletta:
Honda GL 500-650 Silver Wing, motocicletta stradale degli anni 80
Honda Silver Wing 400, modello di scooter presentato nel 2006
Honda Silver Wing 600, modello di scooter presentato nel 2001